Шишковский — фамилия.

Известные носители:
 Шишковский, Василий (1929—1944) — юный пионер-герой Великой Отечественной войны.
 Шишковский, Всеволод Георгиевич (1936—1997) — советский и российский журналист-международник.
 Шишковский, Дамьян (род. 1995) — македонский футболист.
 Иоаким (Шишковский) (в миру Иван Фёдорович; 1750—1795) — архимандрит пекинского Сретенского монастыря.
 Шишковский, Мартын (1554—1630) — краковский епископ и духовный писатель.
 Шишковский, Осип Осипович (1870—1941) — русский и советский архитектор, один из мастеров стиля модерн.
 Шишковский, Эдуард Степанович (1969—2018) — архиерей Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).
 Шишковский, Ярослав (1888—1979) — американский скрипач чешского происхождения.

Составные фамилии 
 Шишковский-Дрылевский, Алексей Степанович (в монашестве Иоасаф; 1888—1935) — епископ Русской православной церкви, духовный композитор.

См. также 
 Шешковский, Степан Иванович